Суркіс () — єврейське прізвище.

Відомі особи 
 Суркіс Григорій Михайлович — президент ФК «Динамо» Київ, президент ФФУ, віцепрезидент УЄФА
 Суркіс Ігор Михайлович — президент ФК «Динамо» Київ
 Мордехай Суркіс — член Кнесету, уродженець Івано-Франківська

Див. також 
 Серкін
 Соркін
 Сиркін (Сыркин)
 Серкіс, Сіркіс (Сиркис, Сиркіс)
 Дворкіс

Єврейські прізвища